Барика () — город на северо-востоке Алжира, на вилайета Батна. Административный центр .

Географическое положение 
Город находится в северо-восточной части вилайи, на территории горного массива Орес, на высоте 450 метров над уровнем моря.
Барика расположена на расстоянии приблизительно 255 километров к юго-востоку от столицы страны Алжира.

Демография 
По данным переписи, на 2008 год население составляло 104 388 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Ближайший  расположен в городе Бискра.

Примечания 

Города Алжира